Бабья:
 Бабья (гора) — гора, высшая точка горного массива Западные Бескиды в Карпатах.
 Бабья (губа) — губа в Белом море.
 Бабья — деревня в Бабушкинском районе Вологодской области.
 Бабья — деревня в Вохомском районе Костромской области.
 Бабья (приток Ландеха)
 Бабья (река, впадает в Мелкое) — река в Архангельской области, впадает в озеро Мелкое.
 Бабья (река, впадает в Унскую губу) — река в Архангельской области, впадает в Унскую губу Белого моря.
 Бабья (река, впадает в Белое море) — река в Мурманской области.
 Бабья (река, впадает в Енозеро) — река в Мурманской области.